«Официантка» () — американская комедийная драма 2007 года режиссёра Эдриэнн Шелли. Эта картина стала для неё последней — режиссёр и сценарист не дожила до премьеры всего несколько месяцев — её убил 19-летний пуэрториканец, которого Шелли застала за воровством.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале Сандэнс в 2007 году. Ограниченный театральный релиз в США вышел 2 мая 2007 года.

Слоганы: «Если бы жизнь была такой же простой, как пирог», «Любовь заказов не принимает»

Сюжет 
Дженна (Кери Расселл) живёт тихой, непримечательной жизнью: работает официанткой в кафе «Забегаловка у Джо» вместе со своими подружками Дон (Эдриэнн Шелли) и Беки (Шерил Хайнс); терпит капризы мужа Эрла (Джереми Систо), который не привык слышать «нет», и с ужасом обнаруживает, что ждёт от него ребёнка. Давно зреющий план побега и участие в конкурсе пирогов придётся забыть — куда же бежать с ребёнком на руках?

А ведь надежда на победу в конкурсе была не напрасна — Дженна печёт удивительные пироги, и что самое главное, каждый день — новый! Но теперь Дженна не представляет себе дальнейшей жизни…

Однако вскоре в городе появляется новый гинеколог доктор Поматтер (Нейтан Филлион) — привлекательный, но немного нервный женатый мужчина средних лет. И вот у них с Дженной завязывается роман, и женщина понимает, что в её жизни неожиданно появился лучик надежды.
Со временем ей всё больше кажется, что это неправильно, и доктор Поматтер то уезжает, то вновь заявляется к ней домой. Дженна постоянно пишет письма своему ребёнку, изливая ему душу. Дженна не знает — любит она доктора Поматтера или он просто для неё… друг. Очень близкий друг…

В ролях

Интересные факты 

 Фильм был снят за 20 дней.
 Девочка, сыгравшая Лулу в конце фильма, — Софи Острой, дочь Эдриэнн Шелли. Шелли писала сценарий, находясь на восьмом месяце беременности, и описывала собственные переживания.
 Фамилия доктора Поматтера — комбинация имён трёх игроков команды «Янки», любимых Эдриэнн Шелли.
 Идея с пятиминутными свиданиями Дон была навеяна собственным опытом Шелли.
 Съёмками картины занималась компания Night and Day Pictures. Спецэффекты были созданы компанией F-Stop. Прокат в России: Фокс/Гемини, в США — Fox Searchlight.

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 89 % на основе 171 рецензии со средним баллом 7,3 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 75 из 100 на основе 34 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации 
 Эдриэнн Шелли была номинирована на премию «Независимый дух» в категории «Лучший сценарий».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный французский сайт

Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Трагикомедии
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США 2007 года